Гуго де Ласи ():
 Гуго де Ласи, 1-й граф Ольстер (ок. 1176—1242) — англо-нормандский аристократ, 1-й граф Ольстер
 Гуго де Ласи, лорд Мита (до 1135—1186) — крупный англо-нормандский аристократ и военачальник, 4-й барон Ласи, 1-й лорд Мита.